Bryan County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Bryan County, Georgia 
 Bryan County, Oklahoma

Se även 
 Bryan